Josep Maria Rovira Belloso sacerdot i teòleg català.
 Josep Maria Rovira i Brull pintor barceloní.
 Josep Maria Rovira i Paxau enginyer de motocicletes de trial.
 Josep Maria Rovira i Artigues poeta català del .
 Josep Maria Rovira i Torres futbolista català de la dècada dels 60 i 70.